Seehase steht für:
 Seehase (Fisch) (auch Lump), eine Fischart
 eine Familie von Fischen, siehe Seehasen
 eine Gattung von Meeresschnecken, siehe Aplysia

Personen:
  Bernd Seehase (* 1952), deutscher Handballspieler
  Hans Seehase (1887–1974), deutscher Ingenieur und Erfinder

Siehe auch:

 Seehas
 Seehasenfest